Мейплтон (город, Миннесота) — город в округе Блу-Эрт, штат Миннесота, США.
 Мейплтон (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Блу-Эрт, Миннесота, США.
 Мейплтон (Онтарио) — муниципалитет на юго-западе провинции Онтарио, Канада.